

Алексієвський — виселок, Глазовський район, Удмуртія
 Алексієвський — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край
 Алексієвський — селище, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Алексієвка

ru:Олексіївський